Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 27 апреля 2013 года в Загребе (Хорватия) и Измите (Турция). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Азии и Океании, одна из Северной Америки. Сборная Турции пришла из третьего дивизиона, сборная Австралии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года

Главные судьи
  Александр Бурро
  Даниэль Гампер
  Гергей Кинчеш
  Марк Виганд

Линейные судьи
  Чжан Цао
  Андрей Гавриленко
  Флориан Хофер
  Джеймс Каванаг
  Трпимир Пирагич
  Марко Сакович
  Михай-Ариэль Трандафир

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года

Главные судьи
  Владимир Наливайко
  Вики Трилар
  Игорь Чернышов
  Тим Цирциганис

Линейные судьи
  Сержио Бик
  Март Еерме
  Тибор Фазекас
  Эрхан Булут
  Чемалершин Кайя
  Матьё Лос
  Мерген Кайдаров

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Бьорн Стейлен
 Защитник:  Энди Сертич
 Нападающий:  Йоэл Прпич

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Энтони Кимлин
  Вадим Гейсбрегс
  Джон Хечимович
  Пол Гонсалес
  Эмиль Аленгор
  Милан Лукович

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Авиху Соротцкий
 Защитник:  Бертон Хайнс
 Нападающий:  Брайан Арройо

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Бертон Хайнс
  Алексей Йотов
  Ху Тяньюй
  Орен Айзенман
  Брайан Арройо
  Эрол Кахраман

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Хорватии
Чемпионаты мира в Турции